Papirnja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Papirnja) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Papirnja (Horodok)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Papirnja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Papirnja (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Papirnja (Korosten)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Papirnja (Jampil)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Papirnja (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Papirnja (Tschernihiw)